Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2017 war die 26. Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 30. Oktober bis 2. November 2017 in der russischen Hauptstadt Moskau statt.

Zum ersten Mal seit der Einführung des U17-Wettbewerbs wurden alle drei Wettbewerbe von Europäern gewonnen. U19-Weltmeister wurde der Russe Fjodor Gorst, der im Finale den Mongolen Enkhbold Temuujin mit 11:3 besiegte. Bei den U17-Junioren setzte sich der Bosnier Sanjin Pehlivanović im Endspiel gegen Robbie Capito mit 9:1 durch. Den Wettbewerb der Juniorinnen entschied die Russin Kristina Tkatsch im Finale gegen die Südkoreanerin Lee Woo-jin mit 9:6 für sich. Titelverteidigerin Chen Chia-hua belegte den dritten Platz. Insgesamt nahmen 68 Spieler aus 22 Ländern teil. Die Volksrepublik China, die im Vorjahr mit Zheng Xiaohuai (U17) und Kong Dejing (U19) zwei Weltmeister stellte, war in diesem Jahr nicht vertreten.

Medaillengewinner

Modus 
Die drei Wettbewerbe wurden bis zum Viertelfinale im Doppel-K.-o.-System gespielt und anschließend im K.-o.-System fortgesetzt.

Wettbewerbe

U17-Junioren

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:
 1. Verliererrunde (17.–23. Platz)
  Khalid Omar Alghamdi
  Brenden Croft
  Roman Grischin
  Stephanus Grove
  Gyairon Martis
  Vian Smithers
  Wang Wei-cheng

 2. Verliererrunde (13.–16. Platz)
  Dean Cuillerier
  Craig Petersen
  Seo Young-won
  Joshua Shultz

 3. Verliererrunde (9.–12. Platz)
  Stanislaw Achtjamow
  Danylo Kaljajew
  Eric Roberts
  Joey Tate

Finalrunde

U19-Junioren

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:
 1. Verliererrunde (17.–24. Platz)
  Sulaiman Aljulaidan
  William Hunkins
  Alexander Kirin
  Wladimir Matwijenko
  Peter Nwaila
  Clint Petersen
  Tseveennamjil Taivanbat
  Tanaka Taiki

 2. Verliererrunde (13.–16. Platz)
  Luciano Ayala
  Kim Dae-hyun
  Ilja Nekleionow
  Sugayama Kouki

 3. Verliererrunde (9.–12. Platz)
  Alexis Groshaus
  Hsu Yi-fu
  David Kriel
  Austin Summers

Finalrunde

U19-Juniorinnen

Vorrunde 
Die folgenden Spielerinnen schieden in der Vorrunde aus:
 1. Verliererrunde (17.–21. Platz)
  Ashley Fullerton
  Darja Gorkowa
  Wiktorija Gurowa
  Walerija Popowa
  Savanna Wolford

 2. Verliererrunde (13.–16. Platz)
  Hailey Fullerton
  Hsu Fang-yu
  Vivian Liu
  Daryna Sirantschuk

 3. Verliererrunde (9.–12. Platz)
  Nataly Damian
  Weronika Karwik
  Okuda Tamami
  Jiang Yixia

Finalrunde

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Moskau